Липе могу бити:

 Липа, дрво
 Липе (река), река у Немачкој
 Кнежевина Липе, немачка држава

или:

 Липе (Смедерево), приградско насеље града Смедерева, Србија
 Липе (Жагубица), насеље у општини Жагубица, Србија
 Липе (Барним), општина у округу Барним, Немачка

или:

 Липе-Детмонд, бивша држава и округ у Немачкој

Види још 
 Липа (вишезначна одредница)
 Липље (вишезначна одредница)
 Липовац (вишезначна одредница)
 Липовица (вишезначна одредница)
 Липовице (вишезначна одредница)
 Липово (вишезначна одредница)